Даймохк (чеч. отчизна).
 Даймохк (ансамбль) — детский чеченский фольклорный ансамбль;
 Даймохк (газета) — республиканская общественно-политическая газета на чеченском языке, издаваемая в Чеченской Республике.